Алексеевка — посёлок в Абдулинском городском округе Оренбургской области России.

География 
Посёлок находится в северо-западной части Оренбургской области, в лесостепной зоне, в пределах южной окраины Бугульминско-Белебеевской возвышенности, на левом берегу реки Малый Мочегай, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северо-западу от города Абдулино, административного центра района. Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с суровой зимой (морозы ниже −30 °C) и жарким летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 19-22 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 420 мм. Около 60—70 % годового количества осадков выпадает в течение тёплого периода. Снежный покров держится в среднем около 150 дней в году.
Часовой пояс

История 
До 1 января 2016 года посёлок входил в состав Покровского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Абдулинского городского округа